Nazwisko Lichtheim nosili:
 Ludwig Lichtheim, niemiecki neurolog i psychiatra
 George Lichtheim (1912-1973), amerykański historyk idei
 Richard Lichtheim (1885-1963), niemiecko-izraelski działacz syjonistyczny i polityk
 Anna Lichtheim, pacjentka Freuda
 Miriam Lichtheim (1914-2004), egiptolog